Arab (motorfiets), een Brits motorfietsmerk
Arab Cola, een colamerk
Arab (Alabama), een plaats in de Verenigde Staten

ARAB kan verwijzen naar:
Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming, een vroeger onderdeel van de sociale reglementering in België